Финтинь () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.
 Финтинь () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.